Die Kommissarin steht für:

Die Kommissarin (Film), Spielfilm von Alexander Askoldow, 1967
Die Kommissarin (Fernsehserie), Deutschland
 Bella Block: Die Kommissarin, deutsche TV-Episode
Siehe auch:
 Kommissarin Lucas
 Kommissarin Heller